

Geografia 
Municipis de França
 La Sauvetat (Puèi Domat), al departament del Puèi Domat 

 La Sauvetat de Dròt, (en francès La Sauvetat-du-Dropt), al departament d'Òlt i Garona
 La Sauvetat de Savèra (en francès La Sauvetat-de-Savères), al departament d'Òlt i Garona
 La Sauvetat de Lèda (en francès La Sauvetat-sur-Lède), al departament d'Òlt i Garona
 La Sauvetat (en francès Lasseubetat), al departament dels Pirineus Atlàntics
 La Sauvetat Sent Gili (en francès La Salvetat-Saint-Gilles), al departament francès de l'Alta Garona
així com les variants:
 La Salvetat-Lauragais al departament de l'Alta Garona
 La Sauvedat (Gers), (en francès La Sauvetat), al departament del Gers i a la regió

Persones 
 Raymond de La Sauvetat (±1180-1152), arquebisbe de Toledo (1125-1152)